Les Élections régionales de 2005 dans les Pouilles se sont tenues le , afin d'élire les  du conseil régional de la région des Pouilles pour un mandat de cinq ans.

Mode de scrutin 

Le conseil régional des Pouilles est constitué de 70 sièges, dont ses membres sont élus selon un système mixte. 68 des conseillers sont élus grâce aux listes provinciales, à la proportionnelle, tandis que le président est élu grâce au scrutin uninominal majoritaire à un tour, et le candidat ayant terminé deuxième devient membre de droit du conseil.

Répartition des sièges

Résultats

Vote populaire

Par provinces

Notes et références

Notes

Voir aussi

Articles connexes 
 Élections régionales italiennes de 2005

Pouilles 2005
Pouilles
Politique dans les Pouilles
Politique en avril 2005